Clinolabus är ett släkte av skalbaggar. Clinolabus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rullvivlar
Clinolabus